Gianluca Mager era il detentore del titolo, ma ha scelto di partecipare al concomitante Open di Francia.

Facundo Bagnis ha vinto il torneo dopo che Blaž Kavčič si è ritirato all'inizio del terzo set della finale quando il punteggio era 64-7, 6-4.

Teste di serie 

  Thiago Seyboth Wild (primo turno)
  Christopher O'Connell (semifinali)
  Sumit Nagal (primo turno)
  Facundo Bagnis (campione)

  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Federico Gaio (primo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Juan Pablo Varillas (primo turno)

Qualificati 

  Andrea Arnaboldi (primo turno)
  Tseng Chun-hsin (secondo turno)

  Andrea Pellegrino (secondo turno)
  Alexandre Müller (secondo turno)

Wildcard 

  Rémy Bertola (secondo turno)
  Gabriele Felline (primo turno)

  Stefano Napolitano (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thindown Challenger Biella 2020